Дими́триос Триантафилли́дис (, , Салоники, Греция) — греческий переводчик, журналист, издатель, редактор. 
Один из самых активных переводчиков русской классической и современной литературы в Греции; перевёл более 130 книг русских писателей. Центральная объединяющая фигура в греческой русистике, проводник русской культуры в своей стране. Создатель, главный редактор и издатель крупнейшего в Европе печатного медиа о русской культуре — грекоязычного альманаха Στέπα (Степь»).

Биография 

Родился 9 декабря 1959 года в г. Салоники (Греция). В 1980 году поступил на философский факультет Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, который закончил в 1985 году с отличием и со званием магистра философских наук. По окончании военной службы в греческой армии в 1987 году поступил на богословский факультет Университета Аристотеля в Салониках, который закончил с отличием в 1991 году.

Долгое время работал директором Института профессиональной подготовки. В 1997 году перешел в журналистику. Был главным редактором больших экономических изданий. Последние 10 лет является главным редактором муниципальной радиостанции Афин, ответственным за международные программы. В течение многих лет преподает в специальных курсах Национального Дома Книги «Перевод с русского: проблемы, решения, перспективы».

Регулярно участвует в качестве спикера в Международном Конгрессе переводчиков художественной литературы, организуемом российским Институтом Перевода.

Творчество 

Более 35 лет занимается профессиональным литературным переводом с русского языка.

В его переводе на греческий язык вышло более 130 книг русских писателей XIX–XXI веков. Рецензии на эти книги публиковали в крупнейших журналах и газетах Греции ведущие критики страны.

С декабря 2014 года издает альманах русской культуры Στέπα (гр. «Степь», выходит 3 раза в год) — «толстый журнал» объёмом 20 авторских листов.

Живёт в Афинах (Греция).

Библиография

Переводы на греческий язык 

 Тарковский Арсений. Стихи [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2022. — ISBN 978-618-5220-65-5
 Мандельштам Осип.Стихи о неизвестном солдате [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2022. — ISBN 978-618-5220-62-4
 Волошин Максимилиан. Путями Каина [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2021. — ISBN 978-618-5220-61-7
 Цветаева Марина. Подруге [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2021. — ISBN 978-618-5220-58-7
 Ильин Иван. Образ Идиота у Достоевского  [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2021. — ISBN 978-618-5220-60-0
 Булгаков Сергий. Венец терновый [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2021. — ISBN 978-618-5220-59-4
 Гранин Даниил. Мой лейтенант [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2020. — ISBN 978-618-5220-56-3
 Пильняк Борис. Непогашенная лунаКрасное дерево [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2020. — ISBN 978-618-5220-55-6
 Мариенгоф Анатолий. Циники [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2020. — ISBN 978-618-5220-54-9
 Скопцова Е. Ю. Ф.М. Достоевский и современность [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2020. — ISBN 978-618-5220-50-1
 Щербина Татьяна. Поэзия — это дыхание языка [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2020. — ISBN 978-618-5220-52-5
 Булгаков Михаил. Блаженство или сон инзинера Рейн [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2020. — ISBN 978-618-5220-32-7
 Булгаков Михаил. Иван Василевич [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2020. — ISBN 978-618-5220-37-2
 Булгаков Михаил. Зойкиа квартира [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2020. — ISBN 978-618-5220-45-7
 Булгаков Михаил. Воспоминания о Ленине и другие рассказы [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Салоники: Эпикентро, 2020. — ISBN 978-618-2040-19-5
 Мар Анна. Женщина на кресте [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2020. — ISBN 978-618-5220-46-4
 Белый Андрей. 1-я Симфония. 2-я Северная Симфония [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2020. — ISBN 978-618-5220-47-1
 Бердяев Николай. Проблема человека Проблема человекаК христианской антропологии [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2020. — ISBN 978-618-5220-44-0
 Дионисиадис Александр. От понтийского моря к Сталину [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Агафангеллос, 2020. — ISBN 978-618-82750-9-6
 Достоевский Ф. М. Христианство и социализм [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2019. — ISBN 978-618-5220-38-9
 Платонов Андрей. Московская скрипка и другие рассказы [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2019. — ISBN 978-618-5220-43-3
 Седакова Ольга. Стихи — Эссе [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2019. — ISBN 978-618-5220-39-6
 Райко Алексей. Записка об убиении Каподистрия [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2019. — ISBN 978-618-5220-39-6
 Толстой А. Н. Японская комната — В бане — Немесис [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2019. — ISBN 978-618-5220-34-1
 Аннибал Лидия. Тридцать три урода [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2019. — ISBN 978-618-5220-33-4
 Александровский Вадим. Записки врача в гулаге [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2019. — ISBN 978-618-5220-36-5
 Булгаков Михаил. Зойкина квартира [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2019. — ISBN 978-618-5220-45-7
 Булгаков Михаил. Иван Васиеливич [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2019. — ISBN 978-618-5220-37-2
 Булгаков Михаил. Блаженство [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2019. — ISBN 978-618-5220-32-7
 Булгаков Сергий. Русская трагедия [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2019. — ISBN 978-618-5220-29-7
 Грин Александр. Вода и огонь [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2019. — ISBN 978-618-5220-30-3
 Николай Лосский. Характер русского народа [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2019. — ISBN 978-618-5220-26-6
 Павлова Вера. На небе полуночи ангел летел [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2018. — ISBN 978-618-5220-25-9
 Розанов Василий. Легенда о Великом инквизиторе у Достоевского [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2018. — ISBN 978-618-5220-23-5
 Белый Андрей. После разлуки [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2018. — ISBN 978-618-5220-21-1
 Трубецкой Сергей. Протагор ПлатонаОбоснование идеализма [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2018. — ISBN 978-618-5220-14-3
 Цветаева Марина. Флорентийские ночи [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2018. — ISBN 978-618-5220-1-74
 Соловьёв Владимир. ПлатонДва эссе [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2018. — ISBN 9786185220198
 Флоренский Павел. Обратная перспектива [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2018. — ISBN 978-618-5220-1-36
 Цветаева Марина. О Рильке [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2018. — ISBN 978-618-5220-2-04
 Гумилёв Николай. В тени пальмирой [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2018. — ISBN 978-618-5220-18-1
 Гайдар Егор. Распад империиУроки для современной России [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Пападопулос, 2018. — ISBN 978-960-569-864-5
 Бунин Иван. Окояные дни [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Салоники: Эпикентро, 2018. — ISBN 978-960-4588-1-90
 Зощенко Михаил. Рассказы [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Салоники: Эпикентро, 2018. — ISBN 978-960-4588-15-2
 Михаил Рыклин. Коммунизм как религия [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Салоники: Эпикентро, 2018. — ISBN 978-960-4588-24-4
 Бердяев Николай. О Достоевском [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2017. — ISBN 978-618-5220-10-5
 Пасхальные рассказы. Антология русской прозы [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Салоники: Эпикентро, 2017. — ISBN 978-9604-58-70-49
 Консон Лев. Краткие повести [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Салоники: Эпикентро, 2017. — ISBN 978-960-4586-5-30
 Ахматова Анна. Поэма без героя [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2017. — ISBN 978-618-5220-12-0
 Мандельштам Осип. Шум времени [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2017. — ISBN 978-618-5220-05-1
 Мандельштам Осип. Эссе и проза [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2017. — ISBN 978-618-5220-05-3
 Трубецкой Евгений. Россия в её иконе.Два мира в русской иконописи [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2017. — ISBN 978 — 618 — 5220-02-0
 Бердяев Николай. Правда Православия [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2017. — ISBN 978 — 618 — 5220 — 03-7
 Ахматова Анна. Северные элегии, Шиповник растёт, Полуночные стихи [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2017. — ISBN 978 — 6185220 — 01- 3
 Цветаева Марина. Бессонница, Анне Ахматове, Поэма горы [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2017. — ISBN 978- 618- 5220 — 04-0 
 Булгаков Сергий. Карл Маркс и Иван Карамазов [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2016. — ISBN 978- 618-81561-8-0
 Белый Андрей.Трагедия творчества и другие эссе [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2016. — ISBN 978-618-81561-7-3
 Маяковский Владимир. О любви и революции [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Filntisi, 2016. — ISBN 978--618-5101-16-9
 Хлебников Велимир. Ладомир и другие труды [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Filntisi, 2016. — ISBN 978-618-5101-17-6
 Булгаков Сергий. Героизм и подвижничество [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2016. — ISBN 978-618-81561-5-9
 Мединский Владимир. Стена [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Filntisi, 2016. — ISBN 978-618-5101-20-6
 Ахматова Анна. Блок — Модильяни — Мандельштам [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2015. — ISBN 978-618- 81561-3-5
 Цветаева Марина. Поэма конца — Поэма воздуха [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2015. — ISBN 978-618-81042-6-6
 Цветаева Марина. Версты [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2015. — ISBN 978-618-81042-4-2
 Цветаева Марина. История одного посвящения [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2015. — ISBN 978-618-81042-5-8
 Ахматова Анна. Три поэтических цикла: На берегу моря;Шиповник растёт;На путях всей земли [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2015. — ISBN 978-618-981042-1-1
 Ахматова Анна. Anno Domini [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2014. — ISBN 978-618-81042-9-7
 Ахматова Анна. Тростник [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2014. — ISBN 978-618-81561-2-8
 Лермонтов М. Ю. Демон [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2014. — ISBN 978-618-81042-2-8
 Гаршин Всеволод. Красный цветок [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Polis, 2014. — ISBN 978-960-435-435-1
 Цехмистренко Сергей. Греция — Россия. Страницы истории [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Filntisi, 2014. — ISBN 978-618-510-00-8
 Ольга Берггольц. Испытание и другие стихотворения [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2013. — ISBN 978-618-81042-0-4
 Цветаева Марина. Вёрсты [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Ендимион, 2013. — ISBN 978-960-9545-23-5
 Солженицын Александр. Архипелаг ГУЛАГ [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Papyros, 2013. — ISBN 978-960-486-084-5
 Наталия Ключарёва. Россия общий вагон [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Кастаниотис, 2013. — ISBN 978-960-03-5659-5
 Высоцкий Владимир. Стихотворения [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Bibliotheque 2013. — ISBN 978-618-80569-0-9
 Чехов А. П. Галчонок. Племянница. Летние каникулы [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Кастаниотис, 2012. — ISBN 978-960-03-5540-6
 Ахматова Анна. Четки [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Filntisi 2012. — ISBN 978-960-99677-7-8
 Курков Андрей. Милый друг, товарищ покойника [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Кастаниотис, 2011. — ISBN 978-960-03-5247-4
 Солженицын Александр. Матрионин двор, Случай на станции Кочетовка, Для пользы дела [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Papyros, 2010. — ISBN 978-960-486-035-7
 Aксёнов В. П. Mосква ква-ква [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Кастаниотис, 2010. — ISBN 978-960-03-5029-6
 Ключевский Василий. Дух русской цивилизации [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 2009. — ISBN 978-960-527-533-4
 Бердяев Николай. Духи русской революции [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 2009. — ISBN 978-960-527-534-1
 Платонов Андрей. Антисексус и другие рассказы [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 2009. — ISBN 978-960-527-530-3
 Солженицын Александр. Один день Ивана Денисовича [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Papyros, 2009. — ISBN 978-960-6715-79-2
 Гроссман Леонид. Ф. М. Достоевский Биография [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 2008. — ISBN 978-960-527-600-3
 Бортников Дмитрий. Синдром Фрица [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Scripta 2008. — ISBN 978-960-7909-90-9
 Маяковский Владимир. Облако в станах [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 2008. — ISBN 978-960-527-455-9
 Булгаков Михаил. Роковые яйца [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 2008. — ISBN 978-960-527-444-3
 Сущность любви [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 2008. — ISBN 978-960-527-449-8
 Суворов Виктор. Аквариум [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Папазиси, 2008. — ISBN 978-960-02-2204-3
 Нечаев Сергей. Катихис революционера [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 2008. — ISBN 978-960-527-442-9
 Достоевский Ф. М. Кроткая [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 2008. — ISBN 978-960-527-426-9
 Достоевский Ф. М. Дневник писателя Ч. 3 — 4 [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 2007. — ISBN 978-960-527-425-2
 Достоевский Ф. М. Дневник писателя Ч. 1 — 2 [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 2006. — ISBN 978-960-527-352-1
 Ахматова Анна. Реквием [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 2007. — ISBN 978-960-527-424-5
 Тоталитаризм и исскуство [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Метамесонихтиес Екдосис, 2007. — ISBN 978-960-7800-27-5
 Политковская Анна. Русские хроники [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Окси 2007. — ISBN 978-960-436-156-4
 Хрущёв Никита. Доклад на XX съезде КПСС [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Метамесонихтиес Екдосис, 2007. — ISBN 978-960-7800-19-0
 Маяковский Владимир. Переписка с Лилей Брик [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Агира, 2006 960-422-490-5. — ISBN 978-960-422-490-6
 Переписка русских писателей [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Агира, 2006. — ISBN 978-960-422-348-0
 Русские пасхальные истории [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Наркиссос 2005. — ISBN 978-960-8239-28-9
 Тургенев И. Гамлет и Дон Кихот [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 2004. — ISBN 978-960-527-289-0
 Бродский Иосиф. Защищая Кафависа [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Агира, 2004. — ISBN 978-960-422-047-2
 Достоевский Ф. М. Речь о Пушкине [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 2001. — ISBN 978-960-527-196-1
 Трубецкой Е. Н. Социальная Утопия Платона [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 1999. — ISBN 978-960-527-121-3
 Соловьёв Владимир. Личная драма Платона [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 1999. — ISBN 978-960-527-120-6
 Достоевский Ф. М. Бобок; Маленькие картины; Столетняя [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Армос, 1996. — ISBN 978-960-527-005-6
 Трубецкой Е. Н. Умозрение а красках [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Салоники: Пурнарас, 1989 
 Соловьёв Владимир. Три речи в памяти Достоевского [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Салоники: Пурнарас, 1989 
 Флоренский Павел. Обратная перспектива [Пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Журнал Ерурем, 1991 

 Переводы с греческого языка 

 Пехливани Аггелики''. Из России с любовью. [Пер. с греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2020. — ISBN 978-618-5220-49-5

Ссылки 

 Официальный сайт альманаха «Степь»
 Авторская страница в Читальном Зале
 Авторская страница участника Конгресса переводчиков на сайте Института перевода
 Димитрис Триантафиллидис. Потерянное десятилетие и будущее греческого общества. «Вестник Европы», №52, 2019
 Димитрис Триантафиллидис: Отменяют ли на Западе русскую культуру? Взгляд из Греции
 Выступление на торжествах по случаю 200-летия Лермонтова в Пензе

Переводчики
Переводчики по алфавиту
Переводчики с русского языка
Переводчики русской литературы